Туруновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Туруновское сельское поселение — входит в Венгеровский район

Чувашия 
 Туруновское сельское поселение — входит в Батыревский район